Vaduva peut faire référence à : 
 Ion Văduva (1936-), mathématicien et informaticien roumain.
 Leontina Vaduva (1960-), soprano française d'origine roumaine.
 Ilie Văduva (1934-1998), homme politique roumain.